José Zavala aluden al nombre y apellido de personas diversas:
 José Zavala, psiquiatra y analista junguiano mexicano.
 José Zavala Alvarado, futbolista peruano.
 José Toribio Medina Zavala, bibliógrafo e historiador chileno.
 José de Zavala y Esquivel, noble criollo y funcionario colonial en el Virreinato del Perú.
 Pedro José de Zavala y Bravo del Ribero, militar y noble hispano-peruano.
 José Víctor Zavala, militar guatemalteco.
 José María Zavala, periodista y escritor español.
 Manuel José de Zavala, aristócrata y político español.
 José Félix Zavala, escritor e historiador mexicano.